Дом, ДОМ, DOM — может означать:

 Дом — место проживания, жилище; также любое здание или комплекс зданий.
 Дом — единица поземельного владения.
 Дом — круг, цель в кёрлинге.
 Дон или дом — форма вежливого обращения, произошедшая от  — «господин»; добавляется к имени монахов бенедиктинцев и картезианцев.
  — транс-новогвинейский язык восточной группы семьи чимбу.
 DOM («Document Object Model») — объектная модель документа, представление HTML-документа в виде дерева тегов (элементов).

Фамилия 
 Дом, Антонен (1864—1930) — французский художник декоративно-прикладного искусства.
 Дом, Христиан Вильгельм фон (Christian Konrad Wilhelm von Dohm; 1751—1820) — немецкий историк, писатель и дипломат.
  (Ernst Dohm; 1819—1883) — немецкий писатель.

Социальная группа 
 Дом — династия.
 Дом — клановая организация аристократов.
 Дом — этническая группа цыган.
  или дом — этническая группа или группы, разбросанные по всей Индии.

Фильм

Художественные фильмы 
 Дом (фильм, 1977) — японский фильм ужасов Нобухико Обаяси.
 Дом (фильм, 1978) — индийский фильм .
 Дом (фильм-спектакль) — советский фильм-спектакль 1982 года.
 Дом (фильм, 1986) — американский комедийный фильм ужасов.
 Дом 2: Проклятая обитель (1987).
 Дом 3: Шоу ужасов (1989).
 Дом 4 (1992).
  — азербайджанский короткометражный художественный фильм режиссёра .
 Дом (фильм Майер) — французская драма режиссёра Урсулы Майер (2008, Франция).
 Дом (фильм Хенсона) — фильм ужасов режиссёра Робби Хенсона (2008, США, Франция).
 Дом (фильм, 2011) — российский художественный фильм Олега Погодина.
 Дом (фильм, 2014) — американский хоррор Николаса Маккарти.
 Дом (фильм, 2017) — американская комедия Эндрю Дж. Коэн.

Документальные фильмы 
 «Дом» (2009) — документальный фильм Яна Артюс-Бертрана об экологических проблемах.
 «Дом. История путешествия» (2009) — фильм с материалами, которые не вошли в «Дом».

Мультипликационные фильмы 
 «Дом» () — американский мультфильм 2015 года.
 «Дом-монстр» () — американский мультипликационный фильм 2006 года, снятый режиссёром Гилом Кинаном.

Сериалы 
 «Дом» (1995) — российский комедийный мини-телесериал.
 «Дом» — 2-й эпизод 4-го сезона сериала «Секретные материалы», вышедший в 1996 году.
 «Дом» — 7-й эпизод 1-го сезона сериала «Подпольная империя», вышедший в 2010 году.
 «Дом» — 2-й эпизод 6-го сезона сериала «Игра престолов», вышедший в 2016 году.

СМИ 
 «Дом» — российское реалити-шоу телекомпании «ТНТ» 2003 года.
 «Дом» — роман Фёдора Абрамова 1978 года.
 «» — 13-й студийный альбом немецкого певца Йоахима Витта.
 «Дом» — украинский телеканал.

Топоним

Горы 
 Дом — горная вершина в Центральном массиве во Франции.
 Дом — горная вершина в массиве Мишабель в Пеннинских Альпах на юге Швейцарии.

Населённые пункты 
 Дом — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Дом у пилорамы — хутор в Красноборском районе Архангельской области.
 Шоссейный Дом — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Отдельный дом — тип населённого пункта в России.
 Любимово — в Кунгурском районе Пермского края.
 Отдельный Дом Дачи Художников — населённый пункт в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Отдельный Дом «Клетинский Бор» — населённый пункт в Кимрском районе Тверской области.
 Отдельный Дом Электроподстанции — населённый пункт в Весьегонском районе Тверской области.
 Шадейская будка — в Кунгурском районе Пермского края.

Учреждения 
 Дом культуры
 Дом офицеров
 Народный дом

Аббревиатура 
 ДОМ — двигатель орбитального маневрирования.
 ДОМ — наркотик 2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метиламфетамин) — галлюциноген класса амфетаминов.
  — список аббревиатур.

Составные значения 
 «Дом.рф» — единый институт развития в жилищной сфере.
 «Дом.рф» — российский коммерческий банк.
 Дом.ru/ДОМ.ру — торговая марка российской телекоммуникационной компании «ЭР-Телеком».
 FREEДОМ — украинский телеканал.

См. также 

 «Милый дом» () — компьютерная игра.
 
 
 
 
 
 
 Дом-2012